Carletti è un cognome di lingua italiana e di origine patronimica.

Etimologia
La cognomazione rappresenta l'alterazione vezzeggiativa del prenome personale Carlo, a cui fu applicata la regola grammaticale del genitivo latino (per esempio nei documenti clericali, redatti in latino, Giovanni figlio di Carletto si registrava come Giovanni Carletti).
Laddove non fu adottata questa regola, si diramarono le varianti Carletto e Carletta.

Diffusione
In Italia il cognome Carletti è portato da oltre 2500 famiglie, distribuite per lo più nelle regioni centro-settentrionali.

Nello specifico si distinguono tre principali aree di diffusione:
 Marche e Umbria, in particolare le provincie confinanti di Ancona e Perugia.
 fascia settentrionale dell'Emilia Romagna (provincie confinanti di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) con influenza in alcune tra le provincie meridionali di Lombardia e Veneto (Cremona, Mantova e Verona).
 fascia centrale della Toscana, in particolare le provincie di Livorno, Siena e Firenze.

La presenza di numerosi nuclei Carletti nelle città di Roma, Milano e Torino è invece conseguenza del consistente esodo verso i grandi centri urbani.
Allo stesso modo le famiglie stanziate al di fuori dei confini italiani rappresentano il risultato dell'emigrazione principiata nella seconda metà dell'800. Argentina, Brasile e Stati Uniti d'America furono le nazioni con il più alto numero di trasferiti.

Persone

Famiglie
 Carletti di Cingia de' Botti – famiglia italiana

Note

Voci correlate
Carlo, nome proprio di persona italiano maschile.

Cognomi italiani